Stazione di San Giacomo – sulla linea Alessandria-Ovada
 Stazione di San Giacomo – sulla linea Reggio Emilia-Guastalla
 Stazione di San Giacomo Calopezzati – sulla linea Jonica
 Stazione di San Giacomo di Spoleto – sulla linea Roma-Ancona
 Stazione di San Giacomo di Teglio – sulla linea Tirano-Lecco